est un des neuf arrondissements de Kobe au Japon. Sa superficie est de  et sa population est de  habitants en 2008.

Universités 
 Kobe Pharmaceutical University
 Konan Women's University
 Mukogawa Women's University

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Subdivision au Japon
Kobe